Catedral de Santa Maria Assunta (Asti)
Catedral de Bovino
Catedral de Cremona
Catedral de Módena
Catedral de Novara
Catedral de Nápoles
Catedral de Palermo
Catedral de Pádua
Catedral de Pisa
Catedral de Siena
Colegiada de San Gimignano — antiga catedralDesambiguações de templos